Perambalur (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Perambalur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Perambalur